Las Estrellas kan syfta på:

Massmedia 
Las Estrellas, en mexikansk TV-kanal

Geografi

Mexiko 

 Las Estrellas, Baja California, Tijuana, 
 Las Estrellas, Chihuahua, Ocampo, 
 Las Estrellas, Nayarit, Del Nayar, 

Robotskapade Mexikoförgreningar